Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України – створена в 2011 р. Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання  НАПН України (нині Інститут цифровізації освіти НАПН України) з метою забезпечення онлайн-доступу до електронних науково-освітніх інформаційних ресурсів установ НАПН України та підтримки міжнародної ініціативи відкритого доступу.

Історія 
Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України була створена у 2011 році в межах виконання науково-дослідної роботи «Науково-організаційні засади забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і навчальних закладів Національної академії педагогічних наук України» за науковим керівництвом О. Спіріна, доктора педагогічних наук,  член-кореспондента НАПН України.  Ця бібліотека побудована на основі системи EPrints, що була локалізована українською мовою науковцями Інституту цифровізації освіти НАПН України, та доступна за URL: http://lib.iitta.gov.ua . 

Протягом 2012–2014 рр. проходила апробація експериментального зразка Електронної бібліотеки НАПН України.

З 2015 р. усі підвідомчі установи НАПН України вносять до Електронної бібліотеки НАПН України у відкритий доступ електронні версії та електронні копії наукової продукції, створеної за результатами науково-дослідних робіт, а також аудіо- та відео матеріали наукових заходів: семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

Функції 
Сервіси Електронної бібліотеки НАПН України дозволяють здійснювати простий і розширений пошук, навігацію та перегляд інформаційних ресурсів:

 за темою класифікатора на основі універсальної десяткової класифікації; 
 за науковими установами та навчальними закладами НАПН України, їх відділами, спільними науково-дослідними лабораторіями з іншими вищими закладами освіти; за авторами інформаційних ресурсів; 
 за усіма темами наук.-дослідних робіт, що виконувалися в НАПН України як за державним фінансуванням, так і з ін. джерел. 

Електронна бібліотека містить статистичний модуль для відстежування кількості завантажень документів з електронної бібліотеки. Цей модуль надає можливість за будь-який період одержати дані про кількісні та якісні показники завантажень усієї наукової продукції, розподіленої в межах певних колекцій (наукової установи, її підрозділу, теми класифікатора, автора, теми наук.- дослідної роботи) або завантажень окремої одиниці такої продукції. Статистика Електронної бібліотеки НАПН України вказує на значне розповсюдження результатів виконаних досліджень в НАПН України – нині щомісяця користувачі здійснюють понад 110 тис. завантажень інформаційних ресурсів.

На середину 2022 року в Електронній бібліотеці НАПН України розміщено понад 26 тисяч інформаційних ресурсів.

Нагороди 
Електронну бібліотеку НАПН України у 2012 р. відзначено дипломом І ступеня в конкурсі НАПН України на кращі наук. роботи у номінації «За кращий електронний ресурс (навчального призначення, для підтримки наукових досліджень, управління освітою)», Золотою медаллю IV Міжнар. виставки «Сучасні заклади освіти–2013», Дипломом Лауреата Національного конкурсу «Видатні наукові досягнення» V виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті–2013».

Посилання 

 Сайт Електронної бібліотеки НАПН України.

Джерела 

 Спірін О. М., Яцишин А. В., Іванова С. М. Електронна бібліотека НАПН України // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 289. (https://lib.iitta.gov.ua/729601/2/Електр%20бібл%20НАПН%20Укрїни%20Спірін%20ЕБ.pdf )

Примітки 
 

Бібліотеки України
Українські онлайн-бібліотеки